Martha Else Meyer (* 1913 in Hamburg; † 27. Juni 2007 in Winterhude, Hamburg) war die erste Ehefrau von Axel Cäsar Springer.

Die Tochter eines Baumeisters heiratete Springer im November 1933, einen Monat vor der Geburt ihres gemeinsamen Kindes. Die Ehe wurde nach ihrer Erinnerung 1938, nach der Aktenliste des Amtsgerichts Altona 1939 geschieden. Da Meyer nach den Nürnberger Rassegesetzen als „Halbjüdin“  galt, hätte eine Aufrechterhaltung der Ehe für Springer, der damals stellvertretender Chefredakteur der Altonaer Nachrichten war, ein Berufsverbot bedeuten können.

Nach dem Krieg heiratete sie den Kaufmann Fred Funke, den sie 1939 kennengelernt hatte, und war danach als Dicky Funke bekannt. Nach eigenen Aussagen unterhielt sie mit Springer, der ihr eine Wohnung und Geld schenkte, ein freundschaftliches Verhältnis bis zu seinem Tod.

Weblinks

Einzelnachweise 

Ehepartner einer berühmten Person
Axel Springer
Deutscher
Geboren 1913
Gestorben 2007
Frau